Egbert Myjer (1947), Nederlands rechter
 Jochem Myjer (1977), Nederlands cabaretier

Zie ook 
 Meier (doorverwijspagina)
 Meijer (doorverwijspagina)